

Населені пункти та їхні частини
 Рокіцини — гміна в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Рокіцини — село в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Рокіцини — село в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Рокіцини — лісова осада в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки